Balogh Ernő (1882–1969) romániai magyar geológus, barlangkutató
Balogh Ernő (1890–1964) orvos, onkológus, patológus, az MTA tagja
Balogh Ernő (1897–1989) amerikai magyar zongoraművész, zenetanár, zenepedagógus
Balogh Ernő (1950) irodalomtörténész, kritikus

Jegyzetek